Новая жизнь (Данте),  — произведение Данте Алигьери.
 Vita Nuova (компания) — компания, разработчик операционной системы Inferno.